Зари́ф, Зарифа́ ( — «красивый», «остроумный») — арабское имя, происходит от глагола «зрф» — «быть красивым», «быть остроумным».

 Алиева, Зарифа Азиз кызы
 Алимов, Зариф Закирович
 Башири, Зариф Шарафутдинович
 Бритаева, Зарифа Елбыздыкоевна
 Бобоев, Зариф Шарифович

Фамилия 
 Зарипов
 Зариф, Салима Хановна
 Зарифи, Хамрохон
 Зарифзода

Литература 
  

арабские имена